Marienquelle hat mehrere Bedeutungen:

 Marienquelle (Leipzig)
 Marienquelle in Potsdam (bei Templin), siehe Heiliges Grabestor
 Marienquelle (En Kerem)
 Marienquelle (Marienbad)

Siehe auch:
 Marienbrunnen